Vallemare – frazione del comune italiano di Borbona
 225076 Vallemare – asteroide della fascia principale
 Osservatorio astronomico di Vallemare di Borbona – osservatorio astronomico